

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Stacy – comunità non incorporata della California
 Stacy – comunità non incorporata del Kentucky
 Stacy – città del Minnesota
 Stacy – villaggio della Virginia

Persone 
 Billy Stacy – ex giocatore di football americano statunitense
 Eric Stacy – bassista statunitense
 Hollis Stacy – golfista statunitense
 James Stacy – attore statunitense
 Jay Stacy – ex hockeista su prato australiano
 Jess Stacy – pianista jazz statunitense
 Nelson Stacy – pilota automobilistico statunitense
 Red Stacy – giocatore di football americano statunitense
 Siran Stacy – giocatore di football americano statunitense
 Spider Stacy – musicista britannico
 Zac Stacy – giocatore di football americano statunitense

Altro 
 Stacy – nome proprio di persona inglese maschile e femminile
Stacy – nei forum online di incel, tale termine viene usato per indicare una ragazza più avvenente della media e iperselettiva
 Stacy – film horror giapponese del 2001
 Atari STacy – console della Atari

Pagine correlate 
 Stacey
 Steacy